Роица — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.

Входит в состав сельского поселения Угольского, с точки зрения административно-территориального деления — в Угольский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Шексны — 26 км, до центра муниципального образования Покровского — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Покровское, Подолец, Шайма.

По переписи 2002 года население — 3 человека.

Примечания

Ссылки 
 Роица в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Шекснинского района